Rottal bezeichnet

 eine Region in den Ämtern Sursee und Willisau, Kanton Luzern, Schweiz, entlang des Flüsschens Rot, siehe Rottal (Amt Sursee) 
 eine Katastralgemeinde der Gemeinde Haugschlag im Bezirk Gmünd, Bundesland Niederösterreich, Österreich; siehe Rottal (Gemeinde Haugschlag)
 eine Region in Baden-Württemberg am Fluss Rot
 eine Region in Baden-Württemberg am Fluss Fichtenberger Rot
 Rottal (Bayern), eine Region in Niederbayern am Fluss Rott
 ein Gebirgstal südlich der Jungfrau im Berner Oberland in der Schweiz
 Rottal (Adelsgeschlecht)

Rottal ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara von Rottal († 1550), Außereheliche Tochter von Kaiser Maximilian I. Gemahlin von Sigmund Freiherr von Dietrichstein, Stammmutter des fürstlichen Hauses Dietrichstein

Siehe auch:
 Rottalbahn